All My Demons Greeting Me as a Friend — первый студийный альбом Авроры, выпущенный 11 марта 2016 года. Он дебютировал под номером один в списке VG в Норвегии.

Песни 

Deluxe Edition

Обзоры 
 AllMusic:

Источники 

Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы Норвегии